Ayr puede referirse a:

Ayr, una localidad de Escocia.
Ayr, una localidad de Canadá.
Ayr, una localidad de Australia.
Ayr, una localidad de Estados Unidos.
 Ayr, cráter del planeta Marte, en honor a la localidad homónima.